Coquimbo puede referirse a:

Chile 
 Coquimbo, la comuna y ciudad-puerto de la actual Región de Coquimbo.
 El Departamento del puerto de Coquimbo, antigua división territorial, equivalente a la actual comuna de Coquimbo, existente entre 1864 y 1928.
 El Departamento de Coquimbo, antigua división territorial, equivalente a la actual comuna de Coquimbo, existente entre 1934 y 1975.
 La Intendencia de Coquimbo, llamada también Provincia de Coquimbo, antigua división territorial chilena, existente entre 1811 y 1826.
 La Provincia de Coquimbo, antigua división territorial chilena, existente entre 1826 y 1975.
 La ciudad de La Serena, como forma de designación utilizada principalmente por extranjeros y cronistas, desde la época colonial hasta principios del siglo XX.
 La Región de Coquimbo, una de las 16 regiones en las que se divide políticamente Chile en la actualidad.
 El valle de Coquimbo, antigua designación del valle de Elqui.
 Coquimbo Unido, un equipo profesional de fútbol de la ciudad de Coquimbo.

 El Regimiento Coquimbo, unidad militar del Ejército de Chile.

Perú 
 Coquimbo, un poblado en el Departamento de Arequipa, Provincia de Caravelí, Distrito de Bella Unión.

Uruguay 
 El arroyo Coquimbo, afluente del arroyo Bequeló, departamento de Soriano.
 La batalla de Coquimbo, que tuvo lugar en 1863 a orillas del mismo arroyo.